Хассель (, ) — название населённых пунктов и фамилия.

Известные носители фамилии 
 Хассель, Георг (1770—1829) — немецкий географ и статистик.
 Хассель, Кай-Уве фон (1913—1997) — немецкий государственный деятель, министр обороны ФРГ (1963—1966).
 Хассель, Одд (1897—1981) — норвежский химик, лауреат Нобелевской премии 1969 года.
 Хассель, Сверре (1876—1928) — норвежский полярный исследователь, участник похода Амундсена к Южному полюсу.
 Хассель, Ульрих фон (1881—1944) — германский дипломат, активный участник заговора против Гитлера.
 Хассель, Свен (1917—2012) — писатель, автор псевдо-автобиографических романов на основе своего военного опыта во Второй мировой войне.

Населённые пункты 
 Хассель — посёлок в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония.
 Хассель — посёлок в Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Хасселл